Сен-Марте́н-сюр-Лавзо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Рошмор. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07270.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 440 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 279 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 202 были экономически активными, 77 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 202 активных работали 181 человек (95 мужчин и 86 женщин), безработных было 21 (7 мужчин и 14 женщин). Среди 77 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Памплон, исторический памятник с 1981 года

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш